Ву́лиця Гійо́ма Бопла́на (також ву́лиця Гійо́ма де Бопла́на) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Гійома де Боплана — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Гійома Боплана — вулиця у місті Кременчук Полтавської області.
Вулиця Гійома Боплана — вулиця у місті Вінниця. 

Вулиці, названі на честь людей